Una tríada es una agrupación de tres elementos (filosóficos, religiosos, políticos, culturales, etc.)

También puede referirse a:

Matemáticas 
 Tríada es el nombre pitagórico para el número tres (como mónada lo es para el uno, díada para el dos, tétrada para el cuatro, péntada para el cinco, década para el diez -representado por el tetraktys- y miríada para el mil).

 Número primo triádico.

 Tríada es el nombre coloquial con que se conoce a la terna pitagórica, un conjunto de sumas de dos cuadrados perfectos que dan origen a otro.

Arte y cultura

Arqueología 
 Tríada de Micerino (en arte egipcio).
 Pirámide triádica, arquitectura maya.
 Hagia Tríada es un yacimiento arqueológico cretense (denominado así por la advocación trinitaria de una iglesia que identifica el lugar).

Textos medievales 
 Tríadas galesas (Trioedd Ynys Prydein).
 Tríadas irlandesas (Trecheng Breth Féne).

Música 
 Tríada, acorde musical de tres notas.
 Tríada, grupo de hip hop español.

Monumentos 
 Nombre que se da a la Fuente del Milenio, monumento público de Junín (Buenos Aires).

Televisión 
 Tríada, serie de televisión web de suspenso dramático mexicana producida por Argos Televisión para Netflix en el 2022.

Biología 
 Tríada ecológica (huésped-agente-ambiente).

Fitónimo 
 Sin tilde, Triadica, género de plantas.

Histología 
 Tríada, combinación de tres componentes intracelulares en los músculos.

Patología 
 Tríada de Virchow.
 Tríada de Charcot.
 Síndrome de tríada de atleta femenina.

Química 
 Tríada química, la que se establece entre tres elementos próximos de la tabla periódica que poseen características similares (por ejemplo cobre, plata y oro). Fueron descritas inicialmente para el cloro, el bromo y el yodo por Johann Wolfgang Döbereiner, por lo que también se llaman tríadas de Döbereiner.

Sociología 
 Tríada, grupo de tres personas, una de las agrupaciones sociales más simples, estudiada por la microsociología.

Agricultura y alimentación 
 Tríada mediterránea (trigo, vid y olivo -pan, vino y aceite-).
 Tríada mesoamericana
 Tríada americana

Geopolítica 
 Tríada, el conjunto de las tres regiones que dominan la economía y la política mundial.

Criminología 
 Tríada, organización criminal de origen chino.

Informática 
 Tríada, grupo de tres puntos de fósforo en los monitores de computadora.

Véase también 
 Trío
 Triplete
 Trinidad
 Tricotomía (dicotomía y policotomía)
 Trilogía
 Troika

Notas